Augustthal ist der deutsche Name von Orten in Polen:
 Augustthal, Kreis Allenstein; das Dorf Augustówka der Gmina Kolno in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Augustthal, Kreis Lauban; Augustów in der Gmina Mirsk, Woiwodschaft Niederschlesien
 Augustthal (Prillwitz), ein Vorwerk; heute Wüstung in der Woiwodschaft Westpommern 
 Augustthal, Kreis Pyritz; Podlesie in der Gmina Przelewice, Woiwodschaft Westpommern
 Augustthal, Kreis Rummelsburg; Jabłonna in der Gmina Kępice, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Augustenthal